Checchini – cognome italiano
 Aldo Checchini – giurista e accademico italiano
 Anna Teresa Eugeni Checchini – attrice e doppiatrice italiana